Pöykänsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pöykänsaari (ö i Mellersta Finland), Joutsa, 
 Pöykänsaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar